El Hato kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Hato, Acayucan, ort, 
 El Hato, Alvarado, ort, 
 El Hato, Santiago Tuxtla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar